

Geografia

Germania 
 Grafschaft – comune nel circondario di Ahrweiler (Renania-Palatinato)
 Grafschaft – quartiere di Dinslaken, città nel distretto di Düsseldorf (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Grafschaft – quartiere di Schortens, città nel circondario della Frisia (Bassa Sassonia)
 Grafschaft – ex comune ora frazione di Schmallenberg, città nel distretto di Arnsberg (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Grafschaft – abbazia benedettina nei pressi di Schmallenberg

Svizzera 
 Grafschaft – ex comune ora accorpato a Goms, comune nel distretto di Goms (Canton Vallese)